Castelar steht für 

 Hotel Castelar, ein Hotel in Buenos Aires 
 Castelar (Buenos Aires), eine Stadt im Partido Morón in Gran Buenos Aires
 Villa Castelar, Ort in der Provinz Buenos Aires

Castelar ist der Familienname folgender Personen: 
 Emilio Castelar (1832–1899), spanischer Politiker und Schriftsteller
 José A. Castelar (* 1944), kubanischer Zigarrenroller und Weltrekordhalter 

Siehe auch:
 Castellar